Sébastien Izambard Quintero (París, 7 de març de 1973) és un cantant, productor discogràfic, compositor, cantautor i músic autodidacta francès, membre del quartet musical de crossover clàssic Il Divo.
El seu registre vocal es desenvolupa de melodia popular o voix populi, a una veu alta, pel que posseeix i canta en una tessitura fònica de tenor.

L'any 2000 va llançar el seu primer i únic disc en solitari titulat «Libre», aconseguint el número #1 en el rànquing de vendes a França, Canadà i Bèlgica. Com a membre d'Il Divo ha venut més de 28 milions de còpies en discos a tot el món. En paral·lel al grup, Izambard segueix escrivint i component cançons per a altres artistes pop.

Membre actiu de l'organització francesa AMTM Assistance Médicale Toit du Monde i ambaixador global de la Fundació de Nens Sanfilippo d'Austràlia.

Biografia 
Sébastien Izambard Quintero, fill únic de Maurici i Marie, va néixer a París. La seva infància va ser dura, ja que els seus pares es van divorciar i el seu pare el va abandonar quan tenia sis anys, deixant a Sébastien sol amb la seva mare. Va estudiar al Lycée Janson de Sailly. Amb els anys, el seu amor per la música va créixer com ell i va aprendre a tocar la guitarra, el piano ia cantar, d'oïda i mitjançant l'autoaprenentatge. El piano és el primer instrument que va tocar, ja que la seva àvia, a la qual cridava Meme, tenia un i ell va començar a compondre cançons en ell amb tan sols cinc anys. El piano es va convertir en el seu terapeuta, era la seva manera d'expressió.

Es declara ell mateix fan incondicional de Radiohead, Jeff Buckley, Jacques, David Bowie, The Beatles, Queen, Razorlight, Maroon5, Keane, Scissor Sisters, Coldplay, i James Blunt. D'alçada 1'83 metres, els seus hobbys són el tennis, l'aviació, nadar i els tasts de vi negre.
El 2006 va ser nomenat, juntament amb la model espanyola María Sanjuan l'home i la dona més atractius de l'any per la revista Hola!.

Domina els idiomes; anglès, italià, Castellà, portuguès, una mica d'alemany i el seu francès natal.

Sébastien es va comprometre amb l'australiana Reneé Murphy l'1 de juny de 2007 i es va casar el 17 d'agost de 2008 en un castell als afores de París, Renné és ex-publicista de Sony BMG, la discogràfica de Sébastien, a qui va conèixer mentre estava de gira per Austràlia el 2005.
Pocs mesos abans del casament, el 20 març 2008 Sébastien i Renné es van convertir en pares dels bessons, Rose i Luca, que van néixer a l'hospital de maternitat de Port-Royal-des-Champs de París. El 20 maig 2011, va néixer el tercer nen de la parella, anomenat Jude, a l'Hospital Queen Charlotte de Londres.
Al mes de maig del 2019, després de tres fills i una vida dividida entre Califòrnia, París i Londres, Reneé va sol·licitar el divorci a Sebastien, alegrant que pateix una malaltia que canvia la vida i està estresada per tornar a Austràlia, poc després que la seva mansió a Malibú amb valor de 12,95 milions de dòlars es cremada als incendis forestals a Califòrnia de 2018.

El 2019 va iniciar una relació amb Courtney Seashols.

Tasca Solidària 
En els seus inicis va gravar videoclips benèfics i va col·laborar en projectes solidaris com el «Noël Ensemble", un disc en el que més d'un centenar d'artistes europeus van participar amb la finalitat de recaptar fons per a la lluita contra la SIDA.

En l'actualitat, Sèbastien és membre actiu de dues organitzacions no governamentals;
 Organització francesa AMTM Assistance Médicale Toit du Monde de la qual és patrocinador oficial internacional, que ajuda als nens pobres del Nepal i l'Índia. Sébastien aporta ajuda a l'ONG a través de rifes d'objectes personals, com els seus vestits, fotografies o CD signats o entrades a concerts o vip.
 Organització australiana Fundació de Nens Sanfilippo de la qual és ambaixador mundial. Aquesta organització va ser creada per famílies amb membres que pateixen la Síndrome de Sanfilippo o MPSIII, una malaltia genètica rara i mortal, que es desenvolupa en un de cada 70.000 nounats amb una esperança de vida d'entre 12 i 20 anys i sense cura, que afecta el metabolisme i produeix danys irreversibles en el sistema nerviós central. Sébastien col·labora amb la fundació, des que va quedar impactat que en una mateixa família hagin sorgit dos casos d'aquesta malaltia. Concretament amb la família Donnell, els dos fills -Illa i Jude- de Sydney, la pateixen. Per recaptar els 100.0000 dòlars necessaris per subvencionar els assajos d'investigació per a la Síndrome de Sanfilippo, Sébastien abanderar el projecte de crear un disc juntament amb diferents artistes australians per a la recaptació de fons. Izambard, amb l'ajuda de Sony Pictures Studios, va produir, juntament amb el productor espanyol Alberto Quintero, productor habitual d'alguns dels àlbums d'IL Divo, el disc titulat Bringing Hope For Isla and Jude, que va sortir a la venda el 5 de desembre de 2014 amb el senzill escrit per Kate Bush This Woman's Work (El Treball De La Dona).

Trajectòria Musical

Solista 
Durant l'adolescència va aprendre a tocar la guitarra per impressionar a la primera noia de la qual es va enamorar. Com era tímid, va ser l'única manera d'expressar els seus sentiments cap a ella. Gràcies a la guitarra, va començar a guanyar diners tocant i fins que finalment va signar per un segell discogràfic als 25 anys i es va convertir en una estrella del pop a París amb 27 anys l'any 2000.

A França i el Canadà arrossega una carrera reconeguda com a cantant pop, amb un disc al mercat titulat Libre -Lliure-, llançat el 6 de juny de l'any 2000 i que va arribar al número u en el rànquing de vendes, va ser èxit, ja que el seu àlbum va arribar molt al públic, aconseguint un cert reconeixement a França i al Canadà, únics països on es va publicar el seu álbum. Els seus més destacats concerts es van realitzar en el prestigiós teatre Olympia a París, on també va actuar el 2001 amb el cantant Johnny Halliday com el seu convidat. gravar dos videoclips per a l'àlbum Libre amb els segles Libre i J't'en veux.

El 2002 va col·laborar en l'obra musical de Ricardo Cocciante titulada "Le Petit Prince (El Petit Príncep o Principito)", interpretant dos papers en la mateixa obra al Casino de París, representada des de febrer del 2002 fins a octubre del mateix any. Després de Le Petit Prince també va participar en l'obra La Toupe.

Izambard va col·laborar en projectes musicals amb fins solidaris com el Nöel Ensemble, disc en el qual van col·laborar més de 100 artistes per a una causa humanitària. Quan va començar a gravar el seu segon disc juntament amb els productors Francis Madjouli i Lionel Florence, va haver d'abandonar després d'acceptar la proposta de Simon Cowell i embarcar en el projecte d'Il Divo.

Il Divo 

Il Divo' és un grup musical que conjunta la lírica i la música culta amb el pop i altres gèneres musicals; l'estil denominat a nivell internacional com crossover clàssic.
El grup està comprès per un quartet vocal de cantants masculins: el tenor suís Urs Bühler, el baríton espanyol Carlos Marín, el tenor nord-americà David Miller i Sébastien Izambard.

Des del seu origen Il Divo ha gaudit d'un gran beneplàcit a nivell mundial, venent fins a la data de 2015, més de 28 milions de còpies en discos a tot el món i conquerint més de 160 discos d'or i platí a 35 països instaurant una revolució en la música clàssica ia tot el panorama musical, legitimant un nou estil musical, l'anomenat Òpera-Pop o Pópera dins del gènere de crossover clàssic.

En honor de la bona música, a l'esforç i al talent; en 2011 li van atorgar el premi al «Artist of the Decade» (Millor Artista De La Dècada) en els premis Classic Brit Awards celebrats al Royal Albert Hall de Londres i entre d'altres, el 2015 el «Premi Clàssic PPL» en els premis Silver Clef Award.Il Divo s'ha convertit en un grup internacional de referència, ja que el 2005 va arribar a ser en el primer grup de crossover clàssic en la història a aconseguir el primer lloc en la llista de Billboard 200 nord-americà. A Amèrica van aconseguir amb el seu àlbum debut «Il Divo», ser el primer grup britànic que ha entrat en el núm # 1 de les llistes i amb «The Promise» van aconseguir batre el rècord de vendes en la primera setmana. Els quatre primers discos, «Il Divo», «Ancora», «Siempre» i «The Promise» van aconseguir 50 posicions nº # 1 en les llistes d'àlbums a nivell internacional. A Espanya, Il Divo també forma part de les majors vendes que han cantat en espanyol. El 2006 van ser registrats en el Llibre Guinness dels Rècords com el projecte internacional de pop de més èxit comercial de la història, aquest mateix any van entrar a la llista dels discos més venuts al món, amb 5.000.000 d'exemplars en tan sols el 2006. En els escenaris de tot el món també van recol·lectar gran èxit, ja que van vendre més de dos milions d'entrades de concerts tan sols dels seus quatre primers discos i en la seva primera gira mundial les entrades es van esgotar en 69 ciutats de 18 països.

El grup va ser projectat i associat l'any 2003 pel productor musical Cowell per a la discogràfica Syco Music. Cowell, va batejar el grup com Il Divo, una paraula italiana que significa "Artista Diví". El quartet destaca per la seva barreja musical d'òpera (cant líric i música culta) amb temes de diferents gèneres com la música llatina, musicals, boleros, folklore, música sacra, i per la interpretació de cançons emblemàtiques com «Regresa a mí», primer single del grup; «Senza catene» reescrita i versionada per Il Divo en italià de l'original «Unchained Melody»; «Avemaria» de Franz Schubert; «Adagio d'Albinoni»; «Memory», «Don't cry for me Argentina»; «Con te partirò»; «My Way»; «I Will Always Love You» o les oscaritzades bandes sonores: «Over The Rainbow»; «If You Love Me»; «Falling Slowly»; «Can You Feel the Love Tonight» o «My Heart Will Go On», o els temes originals Il Divo com «Come Primavera», «Isabel», «Angelina», «La Vida Sin Amor», «La Promessa» o «Mama».We Came Here To Love és el segon àlbum d'estudi del cantant francès Sébastien Izambard. L'àlbum és llançat el 27 de setembre del 2017. L'àlbum és un pas natural per al cantant, guitarrista i pianista francès autodidacta, que també va produir el disc. "Ser part d'Il Divo m'ha brindat una gran oportunitat de recórrer el món i exposar-me a tota mena de música", diu el Séb Izambard. "Aquest àlbum està molt lluny del que qualsevol podria esperar de mi. Volia mostrar una banda de mi que no té res a veure amb Il Divo. Abans era artista pop, i és una cosa que volia fer i no he fet en 20 anys i ara és el moment adequat per fer-ho. Vaig escriure moltes de les cançons i estic molt emocionat de posar-ho allà perquè la gent ho escolti ". L'àlbum presenta 11 cançons originals escrites o co-escrites per Séb i mostra les seves influències eclèctiques de The Weeknd, Coldplay, James Blake i Adele, des del pop i el ball fins a la cruïlla clàssica pel qual és conegut amb Il Divo. El primer senzill de l'àlbum és un tour obsessiu i explosiu, convertint-lo en una introducció natural al nou disc. "Crec que tot passa per una raó i 'We Came Here To Love' va arribar a la meva vida en el moment perfecte, com qualsevol cosa a la voluntat de Déu. Tots mereixem ser estimats des del moment en què vam obrir els nostres ulls al món (naixement), fins al moment en què tornem a la pols (mort). l'amor és per al que tots prosperem, podríem viure amb poc menjar però no sense amor. Els meus fills mai van demanar entrar en aquest món i sentir-se no estimats, invisibles o descuidats " Vull que aquesta cançó ajudi a altres a trobar un raig d'esperança, de la mateixa manera que ho va fer quan vaig escoltar per primera vegada el meu camí per recuperar-me de la meva vida passada ", diu Séb sobre el primer senzill de l'àlbum.

 Discografia 
 Cantant 
 Soliste 
2000 - Libre
2017 - We Came Here To Love
 Il Divo 

 Obres musicals 
2002:Le Petit Prince, (Versió estudi) 
2002:Le Petit Prince, (Versió completa) 

 Compositor 
2010 - Ramin de  Ramin Karimloo 
2011 - Secret Codes And Battleships  de Darren Hayes
 Productor 
2014 - Hope for Isla and Jude ''

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina web oficial de Sébastien Izambard
 Pàgina web oficial de Il Divo

Cantants parisencs